DART může znamenat:

 DART (sonda) – Double Asteroid Redirection Test – vesmírná sonda, dříve součást mise AIDA
 Dart (programovací jazyk)
 Dial-a-Ride Transit – poptávková doprava